Мартин може бити:

 Мартин (име), мушко име

Топоними 

 Мартин (град), град и седиште истоименог округа у Жилинском крају, Словачка
 Округ Мартин, округ у Жилинском крају, Словачка
 Мартин (Нашице), насеље града Нашице, Хрватска
 Мартин Брод, насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ

Остало 

 Мартин (фабрика)
 Локид Мартин, америчко предузеће

Види још 

 Свети Мартин (вишезначна одредница)
 Мартина, вишезначна одредница